Şimşek est un prénom et nom de famille turc (l'un des plus courants en Turquie) signifiant « éclair, foudre ». Il est porté notamment par :

 Hüseyin Şimşek (né en 1962), poète turco-autrichien ;
 Kenan Şimşek (né en 1968), lutteur turc ;
 Mehmet Şimşek (né en 1967), homme politique turc ;
 Rıdvan Şimşek (né en 1991), footballeur turc ;
 Sibel Şimşek (né en 1984), haltérophile turque ;
 Yusuf Şimşek (né en 1975), footballeur turc.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc